Kod IATA dla portu lotniczego Rzeszów-Jasionka